Mistrzostwa Afryki w zapasach w 1993 roku rozegrano w dniu 25 października w Pretorii w Południowej Afryce.

Tabela medalowa

Wyniki mężczyźni

styl wolny

styl klasyczny

Bibliografia 
 Dane na Foeldaeak.com

Mistrzostwa Afryki w zapasach
1993 w zapasach
1993 w Południowej Afryce
Pretoria
Zapasy w Południowej Afryce